Мраковский сельсовет:
 Мраковский сельсовет — в составе Гафурийского района Башкортостана.
 Мраковский сельсовет — в составе Кугарчинского района Башкортостана.